Jméno a příjmení František Němeček se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Němeček (fotbalista) – český fotbalista (* 1949)
 František Jaroslav Němeček (Jarda Kavalír) – český spisovatel a novinář (1901–1965)
 František Xaver Němeček – český filozof, literární a hudební teoretik (1766–1849)

podobné
 František Němec – více osob